Arondismentul Castelsarrasin (în ) este un arondisment din departamentul Tarn-et-Garonne, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Auvillar
 Cantonul Beaumont-de-Lomagne
 Cantonul Bourg-de-Visa
 Cantonul Castelsarrasin-1
 Cantonul Castelsarrasin-2
 Cantonul Lauzerte
 Cantonul Lavit
 Cantonul Moissac-1
 Cantonul Moissac-2
 Cantonul Montaigu-de-Quercy
 Cantonul Saint-Nicolas-de-la-Grave
 Cantonul Valence

Comune 

Castelsarrasin